Гілад Цукерман (, ,  Zhūgěmàn, народився 1 червня 1971, Тель-Авів), D.Phil. (Оксфорд, 2000), Ph.D. (Кембридж, 2003) — ізраїльський мовознавець.

Народився в Тель-Авіві. Служив в Армії оборони Ізраїлю з 1989 по 1993 рік. Співпрацює з університетськими центрами Австралії і Китаю. Професор.

Основні роботи 
 Revivalistics: From the Genesis of Israeli to Language Reclamation in Australia and Beyond , Oxford University Press, 2020. (ISBN 9780199812790 / ISBN 9780199812776)
 Language Contact and Lexical Enrichment in Israeli Hebrew , Palgrave Macmillan, Houndmills, 2003. (ISBN 1-4039-1723-X) Языковой контакт и лексическое обогащение израильского иврита 
 Israelit Safa Yafa (Israeli — A Beautiful Language) , Am Oved, Tel Aviv, 2008. (ISBN 978-965-13-1963-1)
 «Language Contact and Globalisation: The Camouflaged Influence of English on the World's Languages — with special attention to Israeli (sic) and Mandarin» , Cambridge Review of International Affairs 16 (2), pp. 287–307, 2003.
 «Cultural Hybridity: Multisourced Neologization in 'Reinvented' Languages and in Languages with 'Phono-Logographic' Script» , Languages in Contrast 4 (2), pp. 281–318, 2004.
 «Phono-Semantische Abgleichung», Stefan Langer & Daniel Schnorbusch (eds), Semantik im Lexikon, Gunter Narr, Tübingen, pp. 223–267, 2005.
 «A New Vision for 'Israeli Hebrew': Theoretical and Practical Implications of Analysing Israel's Main Language as a Semi-Engineered Semito-European Hybrid Language» , Journal of Modern Jewish Studies 5 (1), pp. 57–71, 2006.
 «Complement Clause Types in Israeli» , Complementation: A Cross-Linguistic Typology, R. M. W. Dixon & A. Y. Aikhenvald (eds), Oxford University Press, Oxford, pp. 72–92, 2006.
 'Etymythological Othering' and the Power of 'Lexical Engineering' in Judaism, Islam and Christianity. A Socio-Philo(sopho)logical Perspective ", Explorations in the Sociology of Language and Religion, Tope Omoniyi & Joshua A. Fishman (eds), Amsterdam: John Benjamins, pp. 237–258, 2006.
 《混合还是复苏：以色列语的起源——多来源，形式和模式》 , 南开语言学刊 (Nankai Linguistics) 2008-2, pp. 23–35, 2008.
 «'Realistic Prescriptivism': The Academy of the Hebrew Language, its Campaign of 'Good Grammar' and Lexpionage, and the Native Israeli Speakers» , Israel Studies in Language and Society 1, pp. 135–154, 2008.
 «Icelandic: Phonosemantic Matching» , Judith Rosenhouse & Rotem Kowner (eds), Globally Speaking: Motives for Adopting English Vocabulary in Other Languages, Multilingual Matters Clevedon-Buffalo-Toronto, pp. 19–43, 2008. (Sapir, Yair & Zuckermann, Ghil'ad)
 «Hybridity versus Revivability: Multiple Causation, Forms and Patterns» , Journal of Language Contact, Varia 2, pp. 40–67, 2009.
 «Blorít: Pagans’ Mohawk or Sabras’ Forelock?: Ideological Secularization of Hebrew Terms in Socialist Zionist Israeli» , The Sociology of Language and Religion: Change, Conflict and Accommodation, Tope Omoniyi (ed.), Palgrave Macmillan, Houndmills, pp. 84–125, 2010. (Yadin, Azzan & Zuckermann, Ghil'ad)
 «Stop, Revive, Survive: Lessons from the Hebrew Revival Applicable to the Reclamation, Maintenance and Empowerment of Aboriginal Languages and Cultures» , Australian Journal of Linguistics 31 (1), pp. 111–127, 2011. (Zuckermann, Ghil'ad & Walsh, Michael)

Примітки 

Науковці Кембриджського університету
Уродженці Тель-Авіва
Ізраїльські емігранти до Австралії